Mühlstetten ist der Ortsname von

 Mühlstetten (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching, Landkreis Landshut, Bayern
 Mühlstetten (Röttenbach), Ortsteil der Gemeinde Röttenbach, Landkreis Roth, Bayern

Siehe auch:
 Mühlstädt
 Mühlstatt